Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Bruce Manson e Brian Teacher 6-1, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (campioni)
 Fritz Buehning /  Peter Fleming (quarti di finale)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1982